Fumiya Kogure (Toquio, 28 de junho de 1989) é um futebolista profissional japônes, meio-campo, milita no Albirex Niigata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Albirex Niigata